

Technique 

 USM : Universal Storage Module désigne un standard permettant d'accueillir un périphérique de stockage, avec un connecteur renforcé afin de pouvoir encaisser bien plus de connexions / déconnexions. L'alimentation est incluse et la compatibilité avec le SATA est assurée. 
 USM : Ultra Sonic Motor, en photographie : motorisation à ultra-sons créée par Canon et utilisée dans les objectifs des appareils photo reflex ; technologie aussi connue sous le nom de HSM chez d'autres producteurs.

Organisation syndicale 

 USM : Union syndicale des magistrats, organisation syndicale pour les magistrats de l'ordre judiciaire français.
 USM : Union des syndicats de Monaco, organisation syndicale monégasque fondée en 1944.

Organisation sportive 

 USM : Union sportive du Mans, club de football français.
 USM : Union sportive de Meknès, ancien club de football marocain. 
 USM : Union sportive millassoise, club de rugby du 66.
 USM : Union sportive montalbanaise, club de rugby français.
 USM : Union sportive monléonnaise, club de basket-ball du 65.
 USM : Union sportive mouilleronnaise.

Divers 

 USM : Ultimate Spider-Man est une série de bande dessinée de l'univers Ultimate Marvel.
 USM : Ultra Skyrunning Madeira, une compétition de skyrunning à Madère.
 USM : Universidad Santa Maria, une université vénézuélienne.
 USM : série de jeux vidéo de management de football.
USM Haller : le nom donné au mobilier  du fabricant suisse USM U. Schärer Soehne